Saattuarsussuaq bezeichnet:
 Saattuarsussuaq (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattuarsussuaq (Insel, Qasigialik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland